Meyrowitz ist der Familienname folgender Personen:
 Joshua Meyrowitz (* 1949), US-amerikanischer (?) Medientheoretiker
 Selmar Meyrowitz (1875–1941), deutscher Dirigent

Siehe auch:
 Meyerowitz